

Patronyme 
Clottu est un nom de famille notamment porté par:

 Alfred Clottu (1871-1933), homme politique suisse ;
 Gaston Clottu (1912-1995), homme politique suisse ;
 Raymond Clottu (1967-), homme politique suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse